Birgitta Andersdotter kan syfta på:

Birgitta Lass Andersson en svensk hovfunktionär hos Gustav Vasa under 1500-talet.
Birgitta Andersdotter från Lödöse, nunna i Vadstena och genealogisk författarinna, död 1532